Список губернаторов Нидерландской Новой Гвинеи содержит имена губернаторов в период с 1949 по 1962 год.

Высший представитель Нидерландов по гражданским голландско-индийским делам 
 Октябрь 1944 — август 1945: Раден .

Резиденты 
 Август 1945 — 29 декабря 1949: .

Губернаторы 
 29 декабря 1949 — 8 февраля 1950: ;
 8 февраля 1950 — 24 апреля 1953: ;
 24 апреля 1953 — 31 марта 1958: ;
 31 марта 1958 — 1 мая 1958: Ян Христоффел Барспюл (исполняющий обязанности);
 1 мая 1958 — 28 сентября 1962: ;
 28 сентября 1962 - 1 октября 1962: Хенк Велдкамп (исполняющий обязанности).

Председатель Совета делегатов 
 23 апреля 1963 — 1 мая 1963: Тонтье Месет.

Примечания 

Королевство Нидерландов
Бывшие колонии Нидерландов
Государства в истории Индонезии